L'edizione 1959 del Campionato polacco di calcio vide la vittoria finale del Górnik Zabrze.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1959
Campionato polacco di calcio